Українською слово використовується принаймні у двох значенняях. Обидва пишуться подібно і зіходять до грецьких коренів: παρά = поруч и φύλαί = сімейний клан, в одному випадку, и φιλία = кохання — в іншому.

 Парафілія (філогенетика) () — поняття у філогенетиці.
 Парафілія (сексологія) () — у сексології синонім понятть «сексуальна девіація», «збочення».